El Torneig de Luxemburg 2011, oficialment conegut com a BGL Luxembourg Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'octubre de 2011 al CK Sport Center de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el seu tercer títol de la temporada. La parella txeca formada per Iveta Benešová i Barbora Záhlavová-Strýcová va guanyar el segon títol en la seva tercera final consecutiva a Luxemburg.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial    

2011
WTA Tour 2011